

Patronyme 

 Lou Perryman (1941-), acteur américain ;
 Michael Perryman (1954-), astronome britannique ;
 Steve Perryman (1951-), footballeur anglais.

Toponyme 

 Perryman, secteur statistique du comté de Harford, dans l’État du Maryland ;
 (10969) Perryman, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.